«Летела жизнь» — песня, посвящённая депортации чеченцев и ингушей, написана Владимиром Высоцким в 1977—1978 годах под впечатлением воспоминаний Вадима Туманова «Всё потерять — и вновь начать с мечты…».

Исполнение 
Одно из первых исполнений песни состоялось в Грозном. Актёр Чеченского драматического театра В. Наурбиев вспоминал: перед исполнением Высоцкий сказал зрителям, что знает судьбу чеченцев и ингушей, что у него много друзей среди вайнахов и попросил не делать никаких записей (тема депортации в советское время находилась под фактическим запретом). После окончания песни несколько минут стояла гробовая тишина, затем люди заплакали.

По словам администратора выступлений Высоцкого В. Гольдмана, во время одного из концертов в Грозном на стадионе ручных игр присутствовало 10 тысяч человек. Шёл проливной дождь, но люди не расходились. Когда песня закончилась, Махмуд Эсамбаев в белоснежном костюме выскочил на сцену и упал на колени перед Высоцким, сказав: «Володя, спасибо тебе!».

Публикации 
Текст был впервые опубликован в 1981 году в сборнике Аркадия Львова «В. Высоцкий. Песни и стихи», изданном в Нью-Йоркском издательстве «Литературное зарубежье». В 1988 году стихотворение вошло в сборник произведений Высоцкого «Избранное» (составитель Н. А. Крымова). В том же году текст песни был включён в сборник «Я, конечно, вернусь», выпущенный издательством «Книга». В 2012 году в издательстве «Амфора» (Санкт-Петербург) был издан третий том иллюстрированного собрания сочинений Высоцкого (составитель П. Фокин), названный «Летела жизнь в плохом автомобиле» (по словам рефрена песни), в который вошло это стихотворение. На дисках песня не издавалась и была практически неизвестна широкой аудитории.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Песни Владимира Высоцкого
Депортация чеченцев и ингушей в культуре и искусстве
Песни 1977 года
Песни на русском языке
1977 год в Чечне